Дми́трий Андре́евич Шомко́ (род. 19 марта 1990 года, Экибастуз, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, защитник клуба «Актобе» и национальной сборной Казахстана. Шестикратный чемпион Казахстана (2014—2019).

Биография 
Правнук Даниила Скоромного — Героя Социалистического Труда (впоследствии лишённого звания) и троекратного кавалера ордена Красной Звезды.

Клубная карьера 
Воспитанник экибастузского футбола. Первый тренер — Е. Н. Скоробогатский. Выступал за экибастузские клубы «Батыр», «Экибастузец» и «Энергетик-2».

С 2009 года играл в павлодарском «Иртыше». Стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана. В 2011 году на правах аренды играл в «Локомотиве» из Астаны и выиграл с ним Суперкубок Казахстана. В 2012 году вернулся в футбольный клуб «Иртыш» и стал с ним вице-чемпионом страны и финалистом Кубка Казахстана.

В 2014 году перешёл в столичный клуб «Астана» и стал с ним подряд шестикратным чемпионом Казахстана, выиграл ещё четыре Суперкубка Казахстана и один Кубок Казахстана.

Сборная 
С 2011 года стал привлекаться к выступлениям за сборную страны.

Достижения 
 «Иртыш» Павлодар
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2010
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2012
 Финалист Кубка Казахстана: 2012

 «Астана»
 Чемпион Казахстана (6): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Обладатель Суперкубка Казахстана (5): 2011, 2015, 2018, 2019, 2020
 Обладатель Кубка Казахстана: 2016
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2020

 «Актобе»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2022

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Экибастузец»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Актобе»